Monohidroksibenzojeva kiselina se može odnositi na:

 Salicilna kiselina (2-hidroksibenzojeva kiselina, o-hidroksibenzojeva kiselina)
 3-Hidroksibenzojeva kiselina (m-hidroksibenzojeva kiselina)
 4-Hidroksibenzojeva kiselina (p-hidroksibenzojeva kiselina)